Rodríguez Saá son unos apellidos que pueden hacer referencia a: 

Adolfo Rodríguez Saá, alias El Pampa (1876-1933), político argentino, gobernador de San Luis entre 1909 y 1913.
Ricardo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis entre 1934 y 1938.
Adolfo Rodríguez Saá (1947- ), político argentino, expresidente de la Argentina, senador nacional. 
Alberto Rodríguez Saá (1949- ), político argentino, gobernador de San Luis.
Umberto Rodríguez Saá, político argentino, gobernador interino de San Luis entre el 10 de octubre y el 14 de noviembre de 1922.